Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2011/2012 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Зенит 

* После матча 4-го тура «Зенит» — ЦСКА, закончившегося со счётом 1:1, «Зениту» было присуждено техническое поражение 0:3 и штраф в 200 тыс. рублей, за то что в их заявке на матч не оказалось ни одного российского футболиста младше 1990 года рождения, что противоречило регламенту РФПЛ. Ранее подобное нарушение каралось только штрафом, но в новой редакции регламента было предусмотрено и техническое поражение. Статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Спартак

ЦСКА 

* После матча 4-го тура «Зенит» — ЦСКА, закончившегося со счётом 1:1, «Зениту» было присуждено техническое поражение 0:3 и штраф в 200 тыс. рублей, за то что в их заявке на матч не оказалось ни одного российского футболиста младше 1990 года рождения, что противоречило регламенту РФПЛ. Ранее подобное нарушение каралось только штрафом, но в новой редакции регламента было предусмотрено и техническое поражение. Статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Динамо

Анжи

Рубин

Локомотив

Кубань

Краснодар

Амкар

Терек

Крылья Советов

Ростов 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

Волга 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

Томь

Спартак-Нальчик

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд Чемпионата России по футболу 2011/2012 на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Переходные матчи

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012